Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Robin White che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Larisa Neiland 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Larisa Neiland (finale)
 Gigi Fernández /  Robin White (campionesse)
 Jill Hetherington /  Hana Mandlíková (semifinali)
 Jana Novotná /  Eva Pfaff (quarti di finale)

 Liz Smylie /  Janine Tremelling (semifinali)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Leila Meskhi /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Judith Wiesner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1989